«Динозаврик» — советский мультфильм, выпущенный в 1982 году киностудией «Беларусьфильм».

Сюжет 
Сказка о жадном Мурлокотаме и добром Динозаврике.

Съёмочная группа

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1982 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Мультфильмы о динозаврах